Zacher är ett efternamn som burits av bland andra följande personer:

 Christin Zacher (född 1970), tysk skådespelerska och sångerska
 Friedrich Zacher (1884–1961), tysk botaniker
 Gerd Zacher (född 1929), tysk kompositör, organist och musikvetare
 Hans F. Zacher (född 1928), tysk jurist
 Heidi Zacher (född 1988), tysk freestyle-skidåkerska
 Julius Zacher (1816–1887), tysk germanist
 Konrad Zacher (1851–1907), tysk klassisk filolog
 Peter Zacher (född 1948), tysk fotbollsspelare
 Rolf Zacher (född 1941), tysk skådespelare och musiker

Se även

 Zachert
 Zachar
 Zacherl